Лос Паскуалес има више значења:

 Лос Паскуалес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Паскуалес (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику